Anne Smith e Kevin Curren erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 6–7, 7–6 (7–4), 7–6 (7–5) Barbara Potter e Ferdi Taygan.

Teste di serie

 Anne Smith /  Kevin Curren (campioni)
 Barbara Potter /  Ferdi Taygan (finale)
 Candy Reynolds /  Sherwood Stewart (semifinali)
 JoAnne Russell /  Steve Denton (primo turno)

n/a 
 Rosemary Casals /  Larry Stefanki (primo turno) 
 Mary Lou Daniels /  Tim Gullikson (primo turno) 
 Pam Teeguarden /  Tom Gullikson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

US Open 1982